Unter dem Taylor-Experiment versteht man:
einen Versuch des Molekularbiologen James Herbert Taylor zur Replikation von DNA: Taylor-Experiment (Genetik)
einen Versuch des Physikers Geoffrey Ingram Taylor zu Interferenzmustern an Doppelspalten: Taylor-Experiment (Physik)